Груди — верхня частина тіла людини
 Груди — молочні залози
 Груди або торакс — частина тіла комах

Топонім 

 Груди — селище в Україні, в Коропському районі Чернігівської області.
 Груди — село в Білорусі, в Барановицькому районі Берестейської області.